Bobette est un prénom français.
 Bobette est le prénom de l'héroïne de la bande dessinée Bob et Bobette par Willy Vandersteen.
 Des bobettes ou une bobette est une appellation québécoise pour les petites culottes ou le slip. Les bobettes sont le plus souvent l'usage courant.
Une bobette, ou un bobet au masculin, est une appellation vaudoise (Canton se trouvant en Suisse). Il est utilisé pour désigner un idiot. Synonyme : bofiaud